El término monterita acollarada puede referirse a:

 el nombre común de la especie de ave Microspingus torquatus según la Sociedad Española de Ornitología.

 el nombre común de la especie de ave Poospiza hispaniolensis en Perú.